Беркен () — многозначный термин.

Фамилия

 Беркен, Арно (1747—1791) — французский писатель по прозвищу «друг детей».
 Беркен, Луи (ок. 1490—1529) — французский проповедник, приверженец Лютера.

Географические объекты

 Беркен — коммуна в Швейцарии.

Примечания